Kuchař může znamenat: 

 kuchař, gastronomická profese spočívající v přípravě jídel

místní název
 Kuchař (Vysoký Újezd), vesnice tvořící místní část obce Vysoký Újezd v okrese Beroun

příjmení osob
 Antonín Kuchař, více osobností, viz rozcestník
 Jan Kuchař (* 1974), český politik a podnikatel, starosta města Františkovy Lázně
 Jan Křtitel Kuchař (1751–1829), český hudebník a skladatel
 Jiří Kuchař (* 1960), český spisovatel, nezávislý publicista a badatel
 Josef Kuchař (1901–1995), český fotbalista
 Josef Kuchař (básník) (1847–1926), český básník
 Josef Kuchař (1975), český fotbalista
 Karel Kuchař (1906–1975), český kartograf
 Petr Kuchař (* 1971), český motokrosový závodník
 Radovan Kuchař (1928–2012), český horolezec
 Tomáš Kuchař (* 1976), český fotbalista
 Václav Kuchař (* 1948), český fotbalista
 Vlastislav Kuchař (* 1960), český politik, poslanec ČNR a PSP za KSČM a Levý blok

 Ada Kuchařová (* 1958), československá reprezentantka v orientačním běhu
 Gizela Kuchařová, celým jménem Erna Gizela Kuchařová-Zuberová (1920–1980), výtvarnice (sochařka a keramička) Karlovarska
 Livie Kuchařová (* 1992), zpěvačka, sestra Taťány Kuchařové
 Taťána Kuchařová (* 1987), topmodelka, Miss World 2006

další významy
 Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, profesní sdružení
 Rozpaky kuchaře Svatopluka, československý televizní seriál

jinojazyčné obdoby 
 Cook (anglicky)
 Koch (německy)
 Jozef Kuchár (1928–2009), slovenský herec a pěvec
 Jozef Kuchár (fotbalista) (1919–1989), slovenský fotbalista a fotbalový trenér
 Štefan Kuchár (* 1944), slovenský fotbalista
 Erika Kuchárová (* 1936), slovenská politička

Související články 
 Kuchařka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení